Османлије се може односити на:
 Османлијска династија, династија која је владала 1299—1922
 Османлијско царство, држава која је постојала 1299—1923
 Османлијски Турци, туркијски народ из Османског царства